El término Proletari (, proletario) puede referirse a:

Proletari (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Proletari (Lípetsk), localidad del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Proletari (Nóvgorod), localidad del óblast de Nóvgorod, en Rusia.
Proletari (Samara), localidad del óblast de Samara, en Rusia.